Le mot Portezuelo peut signifier : 
Portezuelo (Cáceres), une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.
Portezuelo (Chili), une commune chilienne située dans la province de Ñuble, région du Biobío.